Mytilinidiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Mytilinidiaceae i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mytilinidiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mytilinidiaceae